Chobankend är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Chobankend ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chobankend är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Chobankend ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Chobankend. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  km öster om Chobankend. 

Trakten runt Chobankend består till största delen av jordbruksmark. Runt Chobankend är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu